1950 Голяма награда на Белгия е 1-вото състезание за Голямата награда на Белгия и пети кръг от сезон 1950 във Формула 1, провежда се на 18 юни 1950 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия